Виде (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Виде, Жозе (род. 1987) — восточнотиморский футболист и мини-футболист.
 Виде, Фабиан (род. 1994) — немецкий гандболист.
 Виде, Эдвин (1896—1996) — шведский легкоатлет, пятикратный призёр летних Олимпийских игр, мировой рекордсмен. См. также